Japetus může být:
 Iapetus (měsíc) – měsíc planety Saturn
 Japetus (oceán) – prehistorický oceán